Bahngraben kann meinen:

generisch:
 einen zu deren Niveauausgleich geschaffener Geländegraben, in dem eine Bahnlinie verläuft
 einen Graben nahe an einer Bahnlinie

speziell als Eigenname:

 Bahngraben (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Kinzig) bei Fröschbach, Gemeinde Biberach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bahngraben (Paar), linker Zufluss der Paar in Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Bahngraben (Prien), linker Zufluss der Prien bei Westernach, Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern